Kiss of Death (1947), een film met Victor Mature, Brian Donlevy, Coleen Gray en Richard Widmark
 Kiss of Death (1995), een film met David Caruso, Samuel L. Jackson, Nicolas Cage en Helen Hunt
 Kiss of Death (2008), een televisiefilm
 Kiss of Death (Jadakiss), een muziekalbum uit 2004 van Jadakiss
 Kiss of Death (Motörhead), een muziekalbum uit 2006 van Motörhead
 Kiss of Death (That '70s Show), een aflevering uit de televisieserie That '70s Show